

Geografia

Austria 
 Lorch – dzielnica Enns

Niemcy 
 Lorch – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb
 Lorch – stacja kolejowa w Lorch
 Lorch – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Rheingau-Taunus

Osoby 
 Rudi Lorch – niemiecki piłkarz

Inne 
 Lorch – klasztor